Nationaal park Waza
 World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), de wereldorganisatie van dierentuinen en aquaria. 
 Waza (Kameroen), district in Kameroen.